

Фейрленд — місто, штат Індіана
 Фейрленд — місто, штат Оклахома
 Фейрленд — переписна місцевість, штат Меріленд